Стайнбак () — город (с 1946 года) в Канаде в провинции Манитоба, расположенный в 58 км к юго-востоку от Виннипега. Согласно переписи населения 2016 года, население Стайнбака составляет , что делает его третьим по величине городом в Манитобе и крупнейшим населённым пунктом в области Истмен.

География 
Стайнбак расположен в юго-восточной части Манитобы, известной как регион Истмен, в 48 км к юго-востоку от Виннипега. Стайнбак как торговый и административный центр обслуживает преимущественно фермерский регион с общим населением около 50 тысяч человек. Площадь города составляет 25,57 км².

История 
Стайнбак основан как сельскохозяйственное поселение в 1874 году 18-ю меннонитскими семьями, иммигрировавшими с юга России. Стайнбак успешно развивался экономически несмотря на отсутствие железнодорожного сообщения, сначала как сельскохозяйственное поселение, а впоследствии как коммерческий, промышленный и административный центр. В 1946 году Стайнбак получил статус города (), в 1997 году этот статус был повышен до звания city.

Население и администрация 
В 2011 году население Стайнбака составляло , что являлось третьим показателем по Манитобе. Количество жителей выросло с 2006 года на 22,2 % (в среднем по Канаде рост населения составил только 5,9 %).

21 % населения Стайнбака составляли дети в возрасте младше 15 лет, 16 % — люди пенсионного возраста (65 лет и старше). Доля населения в работоспособном возрасте составляла 62,8 % (в среднем по Канаде 68,5 %). Медианный возраст жителей Стайнбака в 2011 году приближался к 35 годам — существенно ниже, чем в среднем по провинции (38,4) или в целом по Канаде (40,6).

В 2011 году в Стайнбаке насчитывалось 3770 семей, из которых 83 процента составляли супружеские пары (с детьми или без), около 6 % — пары, проживающие в гражданском браке и 11 % — семьи с одним родителем. Из всех семейных пар около 49 % проживали с детьми в возрасте до 24 лет.

Для 61 % жителей Стайнбака родным языком является английский, чуть меньше чем для 2 % — французский. Для 28 % населения города родным языком был немецкий, больше 3 % назвали в качестве родного филиппинский язык и около 2 % — русский.

В городской совет Стайнбака входят семь членов, включая мэра (с 2006 года этот пост занимает Крис Гёрцен). Заседания совета проходят дважды в месяц, в первый и третий вторник. Повседневные административные функции возложены на городского управляющего.

Культура и достопримечательности 

Система образования в городе включает несколько начальных и две средних школы (светскую и религиозную), частную профессиональную школу и Библейский колледж. В Стайнбаке действует городская библиотека, построенная в 1996 году, коллекция которой включает более 50 тысяч экземпляров книг, журналов, аудио- и видеозаписей. В библиотеке состоит свыше 7000 читателей. В городе действуют центр водных видов спорта, две спортивных арены и центр культуры и искусств.

Ряд достопримечательностей Стайнбака связан с его меннонитской историей. Меннонитская историческая деревня представляет собой реконструкцию быта первых жителей Стайнбака, ежегодно в августе в городе проходят Дни пионеров. В Стайнбаке развита сеть мемориальных скверов, разбитых в память об отдельных жителях города на деньги их родственников. Две достопримечательности города связаны с его историей как автомобильного центра — памятник «Стайнбак — автомобильный город» (скульптурное изображение родстера «Rolls-Royce Phantom II» 1931 года выпуска) и дом первого продавца автомобилей в Стайнбаке Дж. Р. Фризена (1916 год), являющийся памятником архитектуры провинциального значения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Манитобы